Dupret est un nom de famille, http://archives.brucity.be/docs/0100/AVB_BIB_20056.pdf, notamment porté par :
 Georges Dupret (1850-1930), homme politique belge du parti catholique. 
 Georges Dupret, résistant belge qui a fondé et dirigé l'organisation de résistance Kempisch legioen, petit-fils du précécent. 
 Charles Dupret (1812-1902), docteur en médecine et homme politique belge, membre du Parti libéral 
 Victor Dupret (1807-1851), jurisconsulte, magistrat et professeur de droit belge